Acneus är ett släkte av skalbaggar. Acneus ingår i familjen Psephenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Acneus